Il singolare del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore John McEnroe che ha battuto in finale Tomáš Šmíd 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 John McEnroe (campione)
 Ivan Lendl (secondo turno)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Vitas Gerulaitis (secondo turno)

 Brian Gottfried (secondo turno)
 Wojciech Fibak (secondo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Vijay Amritraj (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Frankfurt Grand Prix 1981